A Smolník településnév jelentései:

Szomolnok (Szmolnik) szlovákiai község szlovák neve a Gölnicbányai járásban
Újszomolnok (Szmolnik) szlovákiai község szlovák neve a Szinnai járásban